Osoby o tym nazwisku:
 Ahmad al-Barzani – kurdyjski polityk
 Masud Barzani – kurdyjski polityk
 Mustafa Barzani – kurdyjski polityk